Picard è un termine di origine francofona, relativo della regione francese della Piccardia. Può riferirsi a:

Animali 
Épagneul picard – cane da ferma originario della Piccardia

Astronomia 
178008 Picard – asteroide della fascia principale
Cratere Picard – cratere lunare
PICARD – satellite francese per lo studio del Sole

Linguistica 
Picard – endonimo della lingua piccarda

Matematica 
Corno di Picard – 3-varietà della geometria iperbolica
Equazione di Picard-Fuchs – equazione differenziale ordinaria lineare le cui soluzioni descrivono i periodi delle curve ellittiche
Teorema di Picard – teorema di analisi complessa che descrive il particolare comportamento di funzioni olomorfe nei pressi di singolarità essenziali

Persone 
Alexandre Remi Picard (1985) – hockeista su ghiaccio canadese, di ruolo difensore
Alexandre Picard (1985) – hockeista su ghiaccio canadese, di ruolo attaccante
Alfred Picard (1844-1913) – politico, ingegnere e amministratore francese
Alfred Picard (1913-1945) – calciatore tedesco
Alfred Christopher Picard (1824-1855) – politico neozelandese
Émile Picard (1856-1941) – matematico francese
Fernand Picard (1906-1993) – progettista francese
Gilles Picard (1955) – ex pilota motociclistico e copilota di rally francese
Henry Picard (XIV secolo) – Lord Mayor di Londra
Jean-Felix Picard (1620-1682) – astronomo francese
Louis-Benoît Picard (1769-1828) – drammaturgo francese
Marianne Picard (1929-2006) – storica educatrice francese, di origini ebraiche
Max Picard (1888-1965) – scrittore svizzero
Noel Picard, propr. Joseph Jean-Noel Yves Picard (1938-2017) – hockeista su ghiaccio canadese
Samy Picard (1988) – ex cestista lussemburghese

Televisione 
 Jean-Luc Picard – personaggio immaginario del franchise di fantascienza Star Trek
 Star Trek: Picard – serie televisiva del 2020

Pagine correlate 
 Piccardo